Sunflower (in italiano girasole) si riferisce a:

Geografia 
 Contea di Sunflower – contea del Mississippi
 Sunflower – città del Mississippi
 Sunflower – area non incorporata della Virginia occidentale
 Sunflower – area non incorporata del Wisconsin

Cinema 
 I girasoli (Sunflower) – film italiano del 1970 diretto da Vittorio De Sica
 Sunflower – film cinese del 2005 diretto da Zhang Yang
 Sunflower – film sudcoreano del 2006 diretto da Kang Seok-beom

Musica 
 Sunflower Records – etichetta discografica statunitense
 Sunflower – gruppo musicale cingalese
 Sunflower – album dei Beach Boys del 1970
 Sunflower – album di Milt Jackson del 1973
 Sunflower – singolo di Neil Diamond del 1977
 Sunflower – album dei Never Shout Never del 2013
 Sunflower – singolo di Post Malone e Swae Lee del 2018